Фемили Съркъл Къп 2011 е 39-ото издание на Фемили Съркъл Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Чарлстън, САЩ от 4 до 10 април. Саманта Стосър защитаваше титлата си, но отпадна на осминафинал след загуба от Елена Веснина. Поставената под номер 1 и лидерка в Световната ранглиста Каролине Возняцки спечели трофея, след като победи на финала именно Веснина с 6 – 2, 6 – 3. Това е третата ѝ титла за годината и общо 15-а в нейната кариера. На двойки победителки от Фемили Съркъл Къп 2010 бяха Лизел Хубер и Надя Петрова, но двете избраха различни партньорки. Хубер в партньорство с Лиса Реймънд напуска турнира още след първия кръг, въпреки че двойката е поставена под номер 2. Петрова играе заедно с Юлия Гьоргес, но двете са елиминирани във 2 кръг от лидерките в схемата Квета Пешке / Катарина Среботник. Шампионска двойка стават представителките на домакините Бетани Матек-Сандс и Мегън Шонеси, които триумфират след 2:0 сета на финала.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Ваня Кинг /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (финал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Фемили Съркъл Къп